Gestore dei Mercati Energetici, societat responsable de la gestió del mercat de l'energia a Itàlia
 Gasoducte Magreb-Europa, gasoducte que uneix Algèria amb Espanya a través del Marroc
 General Motors Europa, divisió europea de l'empresa fabricant d'automòbils General Motors